Gonorynchus är ett släkte av fiskar som är ensam i familjen Gonorynchidae. Det svenska trivialnamnet sandfiskar förekommer för släktet.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Gonorynchus